Kévin Aymoz (ur. 1 sierpnia 1997 w Échirolles) – francuski łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Uczestnik igrzysk olimpijskich (2022), brązowy medalista finału Grand Prix (2019), medalista zawodów z cyklu Grand Prix i Challenger Series oraz trzykrotny mistrz Francji (2017, 2019, 2020).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Francuscy łyżwiarze figurowi
Francuscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Échirolles
Urodzeni w 1997